NDT peut signifier :
 Note du traducteur,
 Newfoundland Daylight Time, en français « Heure d'été de Terre-Neuve »
 Nondestructive testing, en français « Contrôle non destructif ».
 Nederlands Dans Theater, compagnie de danse néerlandaise.
 Neue Deutsche Todeskunst, genre musical d'origine allemande.